Fiona Smith peut désigner :
 Fiona Smith (née en 1963), joueuse anglaise de badminton ;
 Fiona Smith (née en 1973), joueuse canadienne de hockey sur glace.